Лион Вазчик (род. 6 июля 1994, Берлин) — немецкий актёр кино и сериалов, известный ролью Рафаэля де Виллера в серии фильмов «Таймлесс», Джека Леопольда в сериале «Комната 13» и Финна Бартельса в сериале «Спецотряд «Кобра 11»».

Биография 
Лион Вазчик родился в Берлине, проживает в Кёльне. В кино дебютировал в 2009 году. Известность ему принесла полученная в 2013 году роль Рафаэля де Виллера в вышедшем в 2014 году фильме в жанре фэнтези «Таймлесс 2: Сапфировая книга». Этот фильм является второй частью трилогии «Таймлесс», экранизации одноименной серии книг немецкой подростковой писательницы Керстин Гир. Позднее Вазчик сыграл одну из главных ролей также в третьей части серии — «Таймлесс 3: Изумрудная книга», вышедшей на экраны в 2016 году.

Параллельно Вазчик активно снимался в ролях первого плана в  сериалах, популярных у немецкоязычной аудитории. Сначала в сериале «Комната 13», который являлся проектом немецкой «дочки» американского молодёжного канала «Nickelodeon» — «Nick Deutschland» и был посвящён непростым взаимоотношениям молодых сотрудников отеля, а затем - в сериале Спецотряд «Кобра 11», посвящённом будням немецкой дорожной криминальной полиции. К касту этого сериала Лион Вазчик присоединился в 2016 году, и, получив одну из главных ролей, снимался во всех эпизодах, начиная с 300-го.

Поскольку насчитывающий 21 сезон (22 сезон снимается) сериал пользуется значительной известностью в Германии, Лион Вазчик неоднократно привлекал к себе внимание немецких таблоидов. Так, «Berliner Kurier» представил его публике, как «горячего новичка». А крупнейший таблоид Германии, «Bild» опубликовал интервью с актёром, где Лион Вазчик рассказал, что параллельно с карьерой на телевидении изучает деловое администрирование в Париже. Он также сообщил что впервые начал играть в школьном драматическом кружке в 13 лет, и что в сериале «Кобра 11» ему больше всего нравиться гонять по автобану в полицейском «Porsche».

Лион Вазчик ведёт аккаунт в сети Instagram — lionwas.

Фильмография

Примечания 

Актёры Германии